Jambi může označovat více věcí:

 Jambi (provincie) – indonéská provincie na ostrově Sumatra
 Jambi (město) – hlavní město stejnojmenné provincie
 Jambi (píseň) – píseň skupiny Tool
 Jambi – jiný název pro řeku Hari na Sumatře